Maryna Slucká (* 9. července 1991 Minsk, Bělorusko) je běloruská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S úpolovými sporty začínala v 15 letech. Připravuje se v Minsku pod vedením Leonida Svirida. V běloruské seniorské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2011. Na olympijské se v roce 2012 a 2016 nekvalifikovala.

Vítězství 
 2012 – 2x světový pohár (Tallinn, Taškent)
 2013 – 1x světový pohár (Minsk)
 2016 – 1x světový pohár (Casablanca)
 2017 – 2x světový pohár (Praha, Tbilisi)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Bělorusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Maryny Slucké na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Maryny Slucké na Judobase.org

Běloruští judisté
Narození v roce 1991
Narození 9. července
Žijící lidé
Ženy
Vítězky Evropských her v judu